Monasterolo steht für:

 Monasterolo del Castello, eine Gemeinde in der Provinz Bergamo, Italien
 Monasterolo di Savigliano, eine Gemeinde in der Provinz Cuneo, Italien
 Monasterolo Casotto, eine Gemeinde in der Provinz Cuneo, Italien
 Monasterolo Torinese, ein Dorf in der Gemeinde Cafasse, Italien

Siehe auch:
 Monastero
 Monasterio